Пертти Ильмари Пурхонен (; 14 февраля 1942, Хельсинки, Финляндия — 5 февраля 2011, Порвоо, Финляндия) — финский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио (1964).

Перед летними Олимпийскими играми в Токио (1964) спортсмен не показывал высоких результатов на международной арене: на европейском первенстве в Белграде (1961) он проиграл в первом же раунде, на следующем чемпионате в Москве (1963) уступил в четвертьфинале советскому боксеру Ричардасу Тамулису. Однако на самих Играх в Токио Пурхонену удается завоевать бронзовую медаль, в четвертьфинале по очкам он вновь уступил Тамулису. Восьмикратный чемпион Финляндии: в лёгком (1960, 1961), в 1-м полусреднем (1962—1964) и 2-м полусреднем (1966—1968) весах.

Завершив любительскую карьеру, попробовал себя среди профессионалов, однако провёл всего два боя, в которых одержал победу: в феврале 1969 г. выиграл по очкам у француза Жерара Гедина, а в декабре того же года — нокаутом у Джека Джонсона из Нидерландских Антильских островов.

Затем основал некоммерческую организацию Kriisipalveluyhdistys, которая занималась помощью рабочим в вопросах поведения в кризисных трудовых ситуациях. В 2008 г. его имя было включено в Зал славы финского бокса.

С 2005 г. страдал болезнью Альцгеймера, от которой он умер в феврале 2011 г.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20121001081014/http://boxrec.com/list_bouts.php?human_id=177238&cat=boxer
 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/pu/pertti-purhonen-1.html 

Чемпионы Финляндии по боксу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1964 года